Појам Османско-египатски рат може да се односи на:

 Први османско-египатски рат (1831-1833)
 Други османско-египатски рат (1839-1841)